serwis – zestaw naczyń stołowych
 serwis internetowy – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych
 serwis informacyjny – program telewizyjny lub audycja radiowa
 serwis – obsługa, naprawa, np. serwis gwarancyjny, serwis samochodów
 serwis techniczny – obsługa techniczna, również zespół, dział wyodrębniony do wykonywania tej obsługi
 Serwis – wieś w województwie świętokrzyskim
 Serwis – specjalna, dodatkowa usługa sieci IRC